Estêvão da Gama può essere:
 Estêvão da Gama – padre di Vasco da Gama, vissuto nel XV secolo
 Estêvão da Gama – figlio di Vasco da Gama, vissuto nel XVI secolo
 Estêvão da Gama – cugino di Vasco da Gama, nato circa nel 1470